Клаудија Фелиција Аустријска () је била аустријска надвојвоткиња, из Хабзбуршке династије.

Рођена је 30. маја 1653. у Инзбруку а умрла 8. априла 1676. у Бечу. Била је ћерка Фердинанда Карла, надвојводе од Аустрије и Ане Медичи, надвојводкиње од Аустрије. Дана 15. октобра 1673. удала се за Леополда I, са којим је имала ћерке Ану Марију Софију (1674—1674) и Марију Јозефу (1675—1676). Након њене смрти њен супруг се поново оженио.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1653.
Умрли 1676.
Династија Хабзбург